Bismarckstraße (straat) - straat in Berlijn
 Bismarckstraße (metrostation) - metrostation in Berlijn aan bovenstaande straat